Adolphe-Alphonse Géry-Bichard,  dit parfois Adolphe Bichard (1841-1926), peintre, graveur et illustrateur français. 
 Kevin Bichard (1986-), joueur de basket-ball professionnel français.
 Michael Bichard, baron Bichard (1947-), ancien fonctionnaire britannique, et pair à vie.